Гро́зненский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Чеченской Республики Российской Федерации.

Административный центр — село Толстой-Юрт, согласно Уставу город Грозный. 

При этом администрация муниципального района находилась в станице Горячеисточненской, а 21 июня 2021 года административный центр Грозненского муниципального района перенесён в село Толстой-Юрт.

География 
Район находится в центральной части Чеченской Республики. 

Природно-климатические и экономические условия позволяют полностью обеспечить потребности населения муниципального образования сельскохозяйственной продукцией: зерном, овощами, фруктами, ягодами, животноводческими продуктами мясомолочного направления.

С 1 января 2020 году, после вступления в силу закона №41-РЗ произошли изменения границ Чеченской Республики. 

Район граничит с Республикой Ингушетия, с городами Грозный и Аргун (от Юго-запада до севера, от севера до юго-востока «полумесяцем» вокруг г. Грозного, на юго-востоке с г. Аргун), на юго-западе с Урус-Мартановским, Ачхой-Мартановским, на западе с Серноводским, на северо-западе с Надтеречным, на севере с Наурским, Шелковским и на востоке с Гудермесским районами.

Протяженность района с севера на юг составляет – 18 км, с запада на восток – 74 км., с севера на юго-восток – 30 км, с севера на юго-запад – 43 км. 

Площадь территории района составляет 1236,26 км² (до 1 января 2020 года — 1480,43 км²).

Рельеф 
В границах района расположены низкие антиклинальные хребты Терско-Сунженской возвышенности с синклинальной Алханчуртской долиной, Андреевской долиной, орографически изолированные Надтеречные равнины, долины рек Терек, Сунжа и Аргун.

Северная часть района представлена восточными окончаниями Надтеречной равнины и Терского хребта. Слабонаклоненная к северу Надтеречная равнина, включающая серию древних и современных террас р. Терек имеет высотные отметки от 170 м на юго-западе до 53,6 м на северо-востоке. Ширина равнины 5-10 км. На юге равнина переходит в северные склоны Терского хребта, достигающего в пределах района высоты около 460 м (вершины Ястребиная, Хаян-Корт), круты и изрезаны. Наибольшей изрезанностью отличается Брагунский хребет близ вершины Карах (336 м), где имеется множество балок и суходолов. Южные склоны Терского хребта также крутые, но короткие. Они расчленены балками, узкими у вершин и значительно расширяющимися книзу.

Расположенная еще южнее Алханчуртская долина имеет общий уклон на восток и расширяется до 9-10 км в этом направлении. Высота дна долины здесь в пределах 175-200 м. Поверхность ее слабоволнистая.

Сунженский хребет имеет волнисто-холмистый характер, с небольшими балками, котловинами и ложбинами.

Между северным крылом Сунженского хребта и его южным ответвлением – Ермоловским хребтом – находится плоское выровненное понижение – Андреевская долина.

В целом рельеф района малорасчлененный; характеризуется широким развитием равнинных форм и небольшими перепадами абсолютных высот.

Геологическое строение и полезные ископаемые 
В геологическом отношении территория района слагается породами четвертичной и неогеновой систем. Равнины и долины выполнены современными континентальными отложениями, хребты и возвышенности. На долинах рек Терека и Сунжи широко представлены четвертичные лёссовидные суглинки желтоватой или светло-коричневой окраски. Терский хребет сложен миоценовыми и плиоценовыми осадочными породами, представленными гипсоносными глинами, железистыми песчаниками, галечниками и конгломератами, прикрытыми сверху шлейфом лёссовидных карбонатных глин и суглинков. Наибольшая мощность лёссовидного шлейфа отмечена в нижних частях склонов и в Алханчуртской долине (20-30 м), а наименьшая на вершинах хребта.

Почва 
Почвенный покров представлен тремя подтипами чернозёмов, генетически близко стоящими к ним каштановыми и отчасти коричневыми почвами и лугово-чернозёмные почвы. Каштановые карбонатные почвы занимают правобережные террасы Терека. Коричневые почвы в основном развиты на севере района, хотя небольшими ареалами обнаруживаются на западе и юго-западе района. Лугово-чернозёмные почвы значительно распространены на юго-востоке района.

Природа 
Природно-климатические и экономические условия позволяют полностью обеспечить потребности населения муниципального образования сельскохозяйственной продукцией: зерном, овощами, фруктами, ягодами, животноводческими продуктами мясомолочного направления.

Растительность 
По характеру растительности территория района может быть отнесена к зоне равнинных степей (Надтеречная равнина и Алханчуртская долина), степей фрагментами шибляка и по балкам байрачных лесо (Терский и Сунженский хребты) и к зоне вторичных разнотравно-злаковых и луговых степей.
Большая часть территории района покрыта полынно-бородачевыми, злаково-полынными, разнотравно-злаковыми степями, которые находятся на склонах и вершинах Терского и Сунженского хребтов.
На редких участках целинной степи встречаются люцерны, клевера, эспарцеты, невянка обыкновенная, овсянница луговая, трищетинник, тимофеевка степная, ковыли, типчак, тонконог, пион узколистный, василек ложнодонской и др.
На Брагунском хребте, как и на восточном окончании собственно Терского хребта сохранился палиурусовый шибляк на фоне полынно-бородачевой степи. В составе шибляка отмечены христова колючка, боярышник мелколистный, шиповник и барбарис.

Животный мир 
Виды животных, встречающихся на территории района: олень благородный, косуля европейская, кабан, волк, шакал, лисица, заяц-русак, белка, куропатка серая, фазан. Встречаются также такие редкие исчезающие виды животных, как выдра кавказская, кот лесной, норка европейская, могильник, крот малый, змееяд, скопа, орлан-белохвост, подорлик малый, казарка краснозобая, тювик европейский, пискулька, полоз закавказский.

Хребты 
 Терский хребет
 Сунженский хребет
 Грозненский хребет
 Брагунский хребет

Реки 
 Терек
 Сунжа
 Алханчурт
 Гойта
 Аргун
 Нефтянка
 Гордалинка
 Шаро-Аргун
 Гехи
 Гойчу

Горы 
 Мамышасты — 807 м.
 Нижний Калакорт — 717,6 м.
 Суйракорт — 431,8 м.
 Западный Суйракорт — 274 м.
 Ташкала — 378 м.
 Орлиная — 514,4 м.
 Горагорская — 504,2 м.
 Ачкхита — 513 м.
 Терское — 180,2 м.
 Колодезный — 408,1 м.
 Ястребиная — 459,1 м.
 Карах — 336,2 м.

Климат 
Наиболее засушливый климат бывает на северном склоне Терского хребта, где выпадает за год 432 мм осадков. Максимум их приходится на весну и лето, минимум – на зиму. С подъемом к водоразделу хребта количество атмосферных осадков должно несколько возрасти. Северная часть района имеет теплый климат и расположена между средними годовыми изотермами 11 и 10 градусов. В центральной части района, или в восточной части Алханчуртской долины, среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 442 мм. Среднегодовая температура воздуха 10,4 градусов. Самый холодный месяц январь (-4,0 градусов), самый теплый июль (23,8 градусов). Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -33 градуса при среднем из месячных абсолютных минимумов -24 градуса. Летний максимум температуры составляет 42 градуса.

История 
1 августа 1934 года ВЦИК постановил «образовать в Чечено-Ингушской автономной области новый Грозненский район с центром в городе Грозном, включив в его границы:

а) территорию ликвидируемого Петропавловского района в составе селений: Петропавловки, Ильинки, Горячеводской, Первомайской и Старо-Сунженской;

б) селения Бердыкель, Чечен-аул, Новые Алды и Алхан-Кала Урус-Мартановского района;

в) селение Старый Юрт Надтеречного района;

г) селение Новый Юрт Гудермесского района;

д) территорию колхоза „Аргун“, расположенного на землях Грозненского горсовета»

1 января 2020 года из состава Грозненского района исключены территории южных 10 сельских поселений.

Население 

 Национальный состав
Национальный состав населения района по данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Муниципально-территориальное устройство 
В Грозненский район входят 15 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

С 2009 до конца 2019 года в районе было 25 муниципальных образований.

1 января 2020 года из состава Грозненского района были исключены территории 10 сельских поселений:
 Пригородненского и Гикаловского (в пользу городского округа город Грозный),
 Комсомольского и Чечен-Аульского (в пользу городского округа город Аргун),
 Старо-Атагинского (в пользу Урус-Мартановского района),
 Куларинского (в пользу Ачхой-Мартановского района),
 Дачу-Борзойского, Лаха-Варандинского, Чишкинского и Ярыш-Мардинского (в пользу Шатойского района).

Населённые пункты 
В Грозненском районе 27 населённых пунктов (все — сельские).
До 1 января 2020 года в районе было 40 населённых пунктов.

Общая карта 
Легенда карты:

Учреждения

Общеобразовательные 
В районе функционируют 41 образовательных организаций на 22 тысяч обучающих. Организацию работы образовательных учреждений осуществляет Отдел образования.

Учреждения Дошкольного образования 
На конец 2022 год, в районе функционирует 32 дошкольных учреждений, где воспитывается и обучается 5 794 детей. Организацию работы образовательных учреждений осуществляет Отдел Дошкольного образования.

Культура 
В культурной отрасли Грозненского района трудятся 250 человек, на 8 муниципальных учреждений культуры.

Спортивные объекты 
В Грозненском районе 100 спортивных сооружений:
 - Плоскостные спортивные сооружения – 53;
 - Спортивные залы – 25;
 - Сооружения городской инфраструктуры – 20;
 - Спорткомплекс – 2.
Функционирует 4 спортивных школ на 175 работников. В них занимается 5 264 детей и подростков.

Туризм 
В районе расположено 7 объектов культурного наследия:

Объекты федерального значения 
 Городище «Алханкалинское»
 Городище «Ильиновское»
 Городище «Алханчуртское»

Объекты регионального значения 
 Братская могила погибших воинов в с.  Алхан-Кала.
 Братская могила погибших воинов в ст. Первомайская.
 Братская могила погибших воинов в с. Побединское.
 Братская могила погибших воинов в ст. Петропавловская.

Экономика

Промышленность 
Большая часть всех разрабатываемых нефтяных месторождений в республике находятся на территории Грозненского района.

Сельское хозяйство 
Природные условия Грозненского района благоприятны для земледелия и животноводства. Плодородные почвы и обилие тепла позволяют возделывать в районе самые различные сельскохозяйственные культуры. На территории Грозненского района 365 сельскохозяйственных объектов.
 ООО «Агрофирмы» - 11
 КФХ – 340
 СПК – 14
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет – 85577 га: 
 Пашни в обработке – 57284 га;
 Пастбища – 22368 га;
 Сенокосы – 2899 га;
 Подлежащие рекультивации и раскорчевке – 2159 га;
 Многолетние насаждения (сады) – 454 га;
 Заняты войсками – 413 га;

Малые и средние предприятия 
По данным Чеченстата на 01.01.2022 г. на территории Грозненского района находится 1056 (ед.) субъектов малого и среднего предпринимательства и ИП, в том числе:
 Индивидуальные предприниматели – 829 ед.
 Юридические лица – 228 ед.
На 01.01.2022 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих собственные объекты в районе – 425. 
Из них:
 Объекты оказания услуг населению – 45
 Рестораны, кафе, общественное питание – 23
 АЗС – 18
 НТО АГЗС –  6
 Аптеки – 21
 Магазины – 301
 Кирпичные заводы– 4
 Цеха – 6
 Парники – 1

Официальные символы 
Решением Совета депутатов Грозненского муниципального района №2 от 30 января 2018 года утверждено Положение о гербе и флаге района. На гербе и флаге изображено поле, составленное из двадцати клиньев - вверху попеременно серебряных и золотых, а внизу чёрных и зелёных, узкое кольцо, переменяющее цвет с чёрного на золото и сопровождённое в каждом из клиньев каплевидной фигурой одного с собою цвета, обращённой острым концом наружу.

Примечания

См. также 
 Территориальное деление Чеченской республики
 Населённые пункты Чечни
 Рассвет

Ссылки 
 
 
 

 
Появились в 1934 году в России
1934 год в Чечне
События 1 августа
Август 1934 года
Районы, образованные в 1934 году